Сен-Жюст-д’Арде́ш (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. Входит в состав кантона Бур-Сент-Андеоль. Округ коммуны — Прива.

Код INSEE коммуны 07259.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1498 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 941 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 647 были экономически активными, 294 — неактивными (показатель активности — 68,8 %, в 1999 году было 70,6 %). Из 647 активных работали 556 человек (320 мужчин и 236 женщин), безработных было 91 (41 человек и 50 женщин). Среди 294 неактивных 85 человек были учениками или студентами, 92 — пенсионерами, 117 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Жюст, ворота в романском стиле
 Ораторий XIX века
 Башня сарацин
 Барельеф бога Митры

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 

Коммуны департамента Ардеш